

Patronyme 

 la famille Tolstoï
 la comtesse Alexandra Tolstoï (1884-1979) ;
 le comte Alexandre Ostermann-Tolstoï (1772-1857), lieutenant général dans l'armée russe ; 
 Alexandre Vassilievitch Tolstoï (1738-1815), arrière-petit-fils d'Ivan Andreïevitch Tolstoï, conseiller privé et gouverneur de Simbirsk ; 
 l'écrivain russe Alexis Konstantinovitch Tolstoï (1817-1875) ; 
 l'écrivain russe Alexis Nikolaïevitch Tolstoï (1883-1945) ;
 le comte Dimitri Andreïevitch Tolstoï (1823-1889), homme politique russe ; 
 le comte Fiodor Tolstoï, l'Américain (1782-1846), militaire puis aventurier russe ; 
 le comte Iegor Petrovitch Tolstoï (1802-1874), général et homme politique russe ; 
 le géographe Ilia Tolstoï (1903-1970) ;
 Ivan Andreïevitch Tolstoï (1644-1713), lieutenant général dans l'armée russe ; 
 le comte Ivan Ivanovitch Tolstoï (1858-1916) ;
 le comte Ivan Ivanovitch Tolstoï (1880-1954), philologue, numismate et homme politique russe ; 
 l'écrivain russe Léon Tolstoï (1828-1910) ; 
 l'écrivain russe Léon Tolstoï (1869-1945), fils du précédent ;
 le physicien soviétique Nikita Ilitch Tolstoï (1923-1996)  
  ;
 le médecin russe Serge Tolstoï (1911-1996), historien de la famille Tolstoï ; 
 la comtesse Sophie Tolstoï (1844-1919).

Personnages fictifs 
 Le héros du film Le Barbier de Sibérie se nomme Andrei Tolstoï.

Toponymie 

 cratère Alexeï Tolstoï sur la planète Mars ;
 Immeuble Tolstoï (Saint-Pétersbourg) ;
 Musée Tolstoï (Moscou) ;
 Cours Tolstoï à Villeurbanne ;
 Square Tolstoï (Paris) ;
 Tolstoy (Dakota du Sud).
 Tolstoï, cratère d'impact à la surface de Mercure.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe